Saint Marys kan syfta på följande platser:

Australien 

 Saint Marys (ort i Australien), Tasmanien, Break O'Day,

USA 

 St. Marys, Kansas, ort, Pottawatomie County, 
 Saint Marys (ort i USA, Kansas, Sedgwick County), 
 Saint Marys (countyhuvudort), West Virginia, Pleasants County, 
 Saint Marys (ort i USA, Iowa), Warren County, 
 Saint Marys (ort i USA, Ohio), Auglaize County, 
 Saint Marys (ort i USA, Pennsylvania), Elk County, 
 Saint Marys (ort i USA, Colorado), Clear Creek County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar